Maomé VIII de Granada — 14.º rei nacérida de Granada, cognominado Almutamacique ("o devotado") e Asseguir ("o pequeno"; r. 1417–1419 e 1427–1429)
Muhammad VIII al-Amin — último bei (rei) da Tunísia (r. 1943–1957)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história